Ульва:

 Ульва () — род зелёных водорослей.

Топонимы 
 Ульва — деревня в Соликамском районе Пермского края.
 Ульва — село в Тымовском городском округе Сахалинской области.

Гидронимы 
 Ульва — река, протекает в Пермском крае, Коми-Пермяцком автономном округе.

См. также 
 Улванка — река в России, протекает в Карелии.
 Ульванэй
 Ульванг, Вегард